Fengbin () – gmina wiejska () powiatu Hualian, położonego na Tajwanie, wchodzącego w skład prowincji Tajwan Republiki Chińskiej.

Populacja gminy Fengbin w 2016 roku liczyła 4439 mieszkańców – 1965 kobiet i 2474 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 1717, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,59 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Hualian